Пищева́я промы́шленность — группа промышленных отраслей, производящих пищевые продукты в готовом виде или в виде полуфабрикатов, а также напитки, табачные изделия, в некоторых классификациях — также мыло и моющие средства (на жировых производствах).
Предприятия пищевой промышленности занимаются сбором сырья, его переработкой и доведением до вида, в котором лучше всего организовать доставку до конечного потребителя; она ориентирована на производство продукции для удовлетворения основной потребности населения в продуктах питания. 

В системе агропромышленного комплекса пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья и с торговлей. Часть отраслей пищевой промышленности тяготеет к сырьевым районам, другая часть — к районам потребления.

Пищевая промышленность встречается везде, где проживают люди. Именно это и способствует большому распространению применяемого сырья и постоянное потребление пищевых продуктов. Но в данном виде промышленности имеются и свои определённые закономерности, а размещение предприятий данной промышленности основывается на учёте их определённых особенностей.
Учитывая доклад научных сотрудников ведущих исследовательских институтов страны и их таблицы, на эту сферу производства имеет большое влияние развитие сельского хозяйства: оно определяет характеристики отраслевого состава пищевой промышленности региона, ее мощность и другие немаловажные качества.

Структура 

В Международной стандартной отраслевой классификации пищевые производства отнесены к разделу обрабатывающей промышленности, самостоятельными подразделами в которой выделены производство пищевых продуктов (код ), производство напитков ( и производство табачных изделий (); в подразделе пищевых производств выделено 13 отраслей:

Мясная промышленность 

Отрасль, использующая в качестве сырья мясо крупного рогатого скота, свиней, птицы, кроликов и др. Начальным процессом переработки является забой животных, затем происходит обвалка мяса, то есть отделение его от костей.

Часть продукции предназначена для непосредственного употребления в пищу, а другая отправляется на производство колбас, копченостей, консервов, кормов для животных, медикаментов (инсулин, гепарин), изделий из пуха и пера, клея, желатина.

Если принимать во внимание использование энергии, пестицидов, кормов, почвы и невозобновляемых ресурсов, то самым эффективным является производство мяса птицы, а самым экономически невыгодным — говядины.

Рыбная промышленность 

Отрасль, включающая добычу рыбы и морепродуктов, ее разведение (рыбоводство) и производство из них продуктов питания и других компонентов.

Продукцией предприятий рыбной промышленности являются свежая, соленая, копченая рыба, консервы, икра, морепродукты (замороженные и консервированные). Другое направление деятельности рыбных компаний — производство сырья для изготовления сельскохозяйственных кормов, компонентов для фармацевтических фирм.

Промышленность по переработке фруктов и овощей 
Специализируется на производстве широкого спектра фруктовых и овощных ингредиентов для всех областей применения. Это могут быть консервированные и замороженные фрукты и овощи, полуфабрикаты для хлебопекарной промышленности, продукты для детского питания, соки и т. д.

Основные виды обработки для овощей и их процентное соотношение:
 консервирование — 45 %;
 нарезка — 10 %;
 заморозка — 15 %.

Для фруктов:
 соки — 75 %;
 резка/сушка — 13 %;
 консервирование — 10 %;
 заморозка — 2 %.

Масложировая промышленность 

Масложировая промышленность занимается переработкой растительного сырья. На выходе получают масла (подсолнечное, рапсовое, льняное и др.) и маргарин для употребления в пищу, а также производят компоненты для изготовления технических смазок, пластичных наполнителей, средств бытовой химии, косметики и личной гигиены (кремы, мыла и т. д.)

Молочная промышленность 

В молочной индустрии молоко — сырье для производства. 
Предприятия выпускают широкий ассортимент изделий: 
неферментированные (сливочное масло, мороженое и др.) и 
ферментированные продукты (сыры, кефир, йогурт и др.), 
консервированное и сухое молоко, казеин и т. д.

Почти во всех странах мира существует собственное производство молочных продуктов. Большинство заводов в зарубежных государствах по переработке больших объёмов специализируются на ограниченном ассортименте продукции. А вот в странах Восточной Европы и России распространены крупные производства, выпускающие множество видов молочной продукции.

Мукомольная промышленность 
Мукомольная промышленность — одна из базовых отраслей пищевой промышленности, занимающаяся изготовлением муки (см. мукомольная мельница) из злаковых культур (ржи, пшеницы, ячменя и др.) и бобовых. 
Технология производства насчитывает три ступени:
 сепарирование, промывка, шелушение, дробление зерна;
 перемалывание в муку;
 фасовка в пакеты.
Мука идет в продажу или отправляется в качестве сырья на хлебопекарные заводы и кондитерские фабрики.

Мукомольные предприятия зависят от урожайности зерновых культур, так как 80 % от себестоимости конечной продукции составляет цена на сырье.

Крахмальная промышленность 

Основной продукт этой отрасли — крахмал, который производится из растительного сырья (картофеля, пшеницы, кукурузы и маниоки). Дополнительным видом продукции является патока и фруктовые сиропы.

Если сравнить с другими типами крахмала, картофельный отличается пониженной калорийностью и повышенным количеством минералов в составе. Крахмал поступает в розничную продажу, используется при производстве колбас (18,2 %), фруктовых киселей (12,3 %).

Другое его применение — выпуск бумаги (3,7 %), декстрина, использование в фармацевтике (ингредиент таблеток, присыпок).

Хлебобулочная промышленность 

Хлебопекарное производство занимается изготовлением хлебобулочных изделий, один из древнейших видов деятельности. 
 Хлебозавод

Сахарная промышленность

Кондитерская промышленность 
см. Кондитерские изделия

Макаронная промышленность 
см. Макаронные изделия

Производство блюд, готовых к употреблению 
см. кулинарные полуфабрикаты

Производство кормов для животных 
см. Корма для животных

См. также 
 Лёгкая промышленность

Ссылки 
 
 https://promzn.ru/pishhevaya-promyshlennost/predpriyatiya.html 
 https://fabricators.ru/article/pishchevaya-promyshlennost 
 https://www.agroprodmash-expo.ru/ru/articles/pishchevaya-promyshlennost/ 
 https://промсельхоз.рф/рубрика/пищевая-промышленность/ 
 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev. 4

Примечания